Spojení písmen G a E může mít různé významy:

GE 
 GE – kód ISO 3166-2 pro  Gruzii
 CH-GE – kód ISO 3166-2 pro kanton Ženeva

 americká společnost General Electric

 VKM kód a zkratka dopravce Gepard Express

Ge 
 germanium – chemický prvek

.ge 
 .ge – internetová doména nejvyššího řádu pro Gruzii